

Altro 
293366 Roux – asteroide della fascia principale

Gastronomia
Roux – addensante per salse e minestre

Personaggi
Roux – personaggio del film Chocolat, interpretato da Johnny Depp
Lucky Roux, noto anche come "Lucky Lou" o "Lucky Roo" – uno dei pirati del rosso del manga One Piece
Roux Louka – personaggio di Gundam ZZ

Persone
Alain Roux, noto come François Corbier – cantautore, poeta e conduttore televisivo francese
Albert Roux – cuoco, imprenditore e ristoratore francese
Andrés Marcelo Nocioni Roux – cestista argentino con cittadinanza italiana
Annabelle Roux – attrice, regista, direttrice artistica e doppiatrice francese
Anselmo Roux – ingegnere minerario italiano, scopritore della miniera di Bacu Abis
Anthony Roux – ciclista francese
Anthony Roux, noto come "Tot" – uno scrittore di fumetti, cinema e serie televisive, produttore cinematografico, regista, video game designer e autore di giochi francese
Anthony Roux – rugbista francese
Antoine Roux – pittore paesaggista francese
Armand Roux – co-inventore del procedimento cinematografico Roux Color
Arsène Roux – linguista francese
Augustin Roux – traduttore e medico francese
Caroline Roux – giornalista politica francese
César Roux – chirurgo e insegnante svizzero
Charles-Louis Roux-Meulien – architetto francese
Charline Roux – presentatrice radiofonica e televisiva francese
Christian Roux – scrittore, sceneggiatore, autore, compositore e interprete francese 
Constant-Ambroise Roux – scultore francese
Denis Roux – ciclista francese
Edmonde Charles-Roux – scrittrice e giornalista francese
Émile Roux – medico, microbiologo e infettivologo francese
Émile Roux, detto "Émile Roux-Parassac" – poeta, romanziere e drammaturgo francese
François Charles-Roux – diplomatico francese
Frédéric Roux – calciatore francese
Frédéric Roux – scrittore e artista francese
Gaston-Louis Roux – pittore e disegnatore francese
Gifford H. Roux, detto "Giff" – cestista statunitense
Guisnel de Roux – militare francese, tenente colonnello del Reggimento Ruspoli
Guy Roux – ex calciatore e allenatore di calcio francese
Hébert Roux – pastore protestante francese della Chiesa riformata di Francia
Honoré Roux – politico francese
Jacques Roux – politico, presbitero e rivoluzionario francese, detto il "prete rosso"
Jean-Louis Roux – attore comico, regista e politico canadese
Jean-Michel Roux – regista e sceneggiatore francese
Jean-Paul Roux – storico francese
Johannes Petrus Roux, noto come "Johan Roux" – rugbista sudafricano
Jocelyn Roux – calciatore svizzero
Laurent Roux – ciclista francese
Léonard Roux – architetto francese
Louis-François Roux – architetto francese
Lionel Roux – tennista francese
Ludovic Roux – combinatista nordico francese
Lucien Roux – co-inventore del procedimento cinematografico Roux Color
Luigi Roux – giornalista ed editore italiano
Marcel Roux – pittore e incisore francese
Michel Roux – attore francese
Michel Roux – cantante lirico francese
Matteo Roux – militare italiano
Michel Roux – cuoco francese, fratello di Albert
Michel Roux – cantante lirico francese
Michel Roux – attore e regista francese di cinema e teatro
Michelle Roux Perrot – accademica e storica francese
Nicholas Edward Roux – attore statunitense
Nolan Roux – calciatore francese
Onorato Roux – scrittore italiano
Paul-Louis-Joseph Roux, noto come "Paul Roux" – pittore, incisore e acquerellista francese
Paul Roux – autore, scrittore di fumetti canadese
Paul Roux, detto "Polla" – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo sudafricano
Philippe Roux – ex sciatore alpino ed ex pilota di rally svizzero
Pierre-Paul Roux, noto come "Saint-Pol-Roux" – poeta francese
René-Paul Roux, noto come "Paul Personne" – chitarrista e cantante francese
Storm James Roux – calciatore neozelandese
Tristan Roux, noto altresì come "Paul Tristan Roux" – giornalista, scrittore ed etnologo francese
Vincent Roux – giornalista e presentatore televisivo francese
Vincent Roux – pittore d'arte figurativa francese
Vital Roux – commerciante e pubblicista francese
Wilhelm Roux – biologo e insegnante tedesco

Pagine correlate
Le Roux